Max Spielmann  ist der Name folgender Personen:

* Max Spielmann (Architekt) (1881–1979), deutschsprachiger Architekt
 Max Spielmann (Maler) (1906–1986), österreichischer Maler, Glasmaler und Bildhauer